Márkus István (1847-1880) újságíró, miniszteri titkár, országgyűlési képviselő 
Márkus István (1920-1997) szociográfus, kritikus, szerkesztő
Márkus István (1921–2001) második világháborús magyar veterán, az 1990 márciusában történt marosvásárhelyi etnikai zavargások egyik kiemelt szereplője